id. Ripszám Henrik (1864–1939) magyar tájfutó és alkotóművész
 ifj. Ripszám Henrik (1889–1976) festőművész, szobrászművész, a magyar tájékozódási futás megteremtője, előbbi fia
lásd még
 Ripszám Henrik-emlékérem